Полтора́цкий — русская фамилия; женская форма Полторацкая.

Известные носители

А 
 
 
 Полторацкий, Алексей Владимирович

В

Д—Н 
 Полторацкий, Дмитрий Маркович (1761—1818) — русский помещик, один из основателей Московского общества сельского хозяйства.
 Полторацкий, Евгений Михайлович (1925—2006) — один из ведущих архитекторов послевоенного Ленинграда, художник-график, ветеран французского движения Сопротивления, заслуженный архитектор России.
 Полторацкий, Иван Александрович (1867—?) — полковник.
 Полторацкий, Константин Маркович (1782—1858) — русский генерал, участник Наполеоновских войн, губернатор Ярославской губернии.
 Полторацкий, Марк Фёдорович (1729—1795) — русский певец (баритон).
 Полторацкий, Михаил Михайлович — генерал-майор.
 Полторацкий, Николай Петрович (1921—1990) — русский религиозный философ, литературовед и публицист.

П—С

.